Megalonotus är ett släkte av insekter. Enligt Catalogue of Life ingår Megalonotus i familjen Rhyparochromidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen fröskinnbaggar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Megalonotus